Essling peut faire référence à : 
Une auteur de fantasy française, M. H. Essling
Une bataille, la bataille d'Essling ou bataille d'Aspern, qui a eu lieu en 1809 près de Vienne.
Essling (Vienne), théatre de la bataille éponyme.